Austin Amelio (1988-), acteur américain ;
 Charli D'Amelio (2004-), personnalité américaine des réseaux sociaux ;
 Dixie D'Amelio (2001-), personnalité américaine des réseaux sociaux ;
 Gianni Amelio (1945-), réalisateur italien ;
 Gil Amelio (1943-), chef d'entreprise américain ;
 Lucio Amelio (1931-1994), marchand d'art italien.